Zwembad met olympische afmetingen
 Olympisch Zwemstadion (Amsterdam) ten behoeve van de Olympische Spelen van 1928
 Olympisch Zwemstadion (Rio de Janeiro) ten behoeve van de Olympische Spelen van 2016